Liberty Seguros-Würth, equip ciclista històric d'Espanya
 Observatori de Königstuhl (de l'acrònim en alemany Landessternwarte), observatori astronòmic situat prop de Heidelberg (Alemanya)